

Codici 
 EMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Empangeni (Sudafrica)
 emg – codice ISO 639-3 della lingua meohang orientale

Medicina 
 EMG – Elettromiografia, un esame strumentale neurofisiologico per lo studio del sistema nervoso periferico

Musica 
 EMG – ditta statunitense di pick-up per chitarra e basso